Rodrigo Muñoz puede referirse a las siguientes personas:

 Rodrigo Muñoz, conde de Asturias (m. después de julio de 1116)
 Rodrigo Muñoz de Guzmán (m. después de 1186), casado con Mayor Díaz, genearca de la Casa de Guzmán.
 Rodrigo Muñoz Avia, escritor español.
 Rodrigo Muñoz, actor chileno.
 Rodrigo Muñoz, futbolista uruguayo.